Панаева — женская форма русской фамилии Панаев.

Известные носители  Панаева, Авдотья Яковлевна (1820—1893) — русская писательница и мемуаристка, которая с 1846 года около 20 лет была гражданской женой Н. А. Некрасова.
 Панаева, Александра Валерьяновна (сценический псевдоним Сандра; 1853—1941) — русская оперная певица (сопрано).
 Панаева, Муза Николаевна (1927—2000) — советский и украинский художник кино.